Porta di San Michele ad Atessa
 Porta di San Michele a Bratislava
 Porta di San Michele a Grosseto